A vidjá (dévanágari: विद्य) vagy viddzsá (páli) az ind filozófiákban használt kifejezés, jelentése: tudás; teljes, helyes, igaz tudás. Pontosabban körülhatárolt fogalom, mint a szintén tudást jelentő dnyána. 

Ez az "igazi tudás" egyszerre előzi meg a fogyatékos nem-tudást vagy tévelygést (avidjá), amely az embereket az újjászületések (szanszára) láncolatához köti. 
A vidjá áthatol az illúzión (májá) és ezáltal képessé teszi az embert arra, hogy minden dolgot valódi lényege szerint ismerjen meg (bármennyire is különbözzenek egymástól). 

A hinduizmus alapján a vidjá-nak két formája van:
 apara-vidjá - alsóbbrendű tudás, amely az értelmen keresztül szerezhető meg
 para-vidjá - a magasabb rendű, spirituális tudás, amely a megvilágosodáshoz és megszabaduláshoz (móksa) vezet

Eredetileg a vidjá-nak négy fajtája létezett:
 trají-vidjá - a hármas Véda ismerete
 ánvíksiki - a metafizika és logika ismerete
 danda-níti - a kormányzás művészetének ismerete
 várttá - a mezőgazdaság, a kereskedelem és az orvoslás ismerete
Az ötödiket később sorolták a többihez:
 átma-vidjá - az átman ismerete

Kapcsolódó cikkek 
 Avidja
 Szanszkrit szójegyzék

Hivatkozások 

 Akadémiai Kiadó: Világvallások, 2009

Ind filozófia